Соревнования среди смешанных команд по стрельбе из олимпийского лука на летней Универсиаде 2015 в Кванджу пройдут с 4 по 8 июля 2015 года. В соревновании принимает участие 25 команд.

Расписание

Квалификация

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

За 3 место

Финал 

Стрельба из лука на летней Универсиаде 2015